Die Liste der Mitglieder des 16. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 16. Wahlperiode  (2008–2013) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Die konstituierende Sitzung des Landtags fand am 26. Februar 2008 statt. Für die Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Wulff II und Kabinett McAllister.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Hermann Dinkla (CDU)
 Vizepräsidenten
 Astrid Vockert (CDU)
 Dieter Möhrmann (SPD)
 Hans-Werner Schwarz (FDP)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 27. Januar 2008 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Verzeichnis der Abgeordneten der 16. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags (PDF; 492 kB)

Einzelnachweise 

Mitglieder, 16. Wahlperiode
 17